Les élections législatives et provinciales du  permirent de renouveler la Chambre des représentants de Belgique, le Sénat, ainsi que les conseils provinciaux des neuf provinces de Belgique. Ces élections font suite à la chute du gouvernement Martens , tombé sur la question des Fourons, un gouvernement transitoire lui ayant entre-temps succédé.

Résultats

Chambre 
Nombre de votes valables: 

Partis ayant obtenu au moins 1 siège :

Sénat 
Nombre de votes valables: 

Partis ayant obtenu au moins 1 siège :

Notes et références

Voir aussi 
 Élections belges

1987
1987
Belgique, legislatives
1987 en Belgique
Politique en décembre 1987